Се́верный вокза́л — название вокзалов в следующих городах:
 Северный вокзал — железнодорожная станция и вокзал в Валенсии.
 Северный вокзал — один из основных вокзалов в Вене, Австрия.
 Северный вокзал — вокзал в Париже, Франция.
 Северный речной вокзал — один из двух речных вокзалов Москвы, Россия.
 Калининград-Северный (Северный вокзал) — железнодорожная станция в Калининграде, Россия.
 Северный вокзал — название Ярославского вокзала Москвы в 1922—1955 годах.

См. также 
 Северный вокзал (станция метро) — станции метро.